Les élections fédérales suisses de 1991 se sont déroulées le . Elles ont désigné la  depuis 1848. Elles portèrent sur le renouvellement des  du Conseil national et des  au Conseil des États. Les députés furent élus pour une durée de . 

En 1991, l'Action Nationale et le Parti républicain, ayant fusionné en 1990, se présentent sous le nom des Démocrates suisses. La Question jurassienne n'ayant toujours pas été réglée, le Parti Libéral Jurassien (PLJ) en alliance avec le Parti démocrate-chrétien du Sud du Jura obtient sous le nom de l'Entente Jurassienne, un élu avec Jean-Claude Zwahlen. Le (PRD) demeure le plus fort parti politique, avec 20,9 % des suffrages. Il devance le (PSS) (19,0 %), le (PDC)  (17,8 %) et l’(UDC) 11,8 %. Le Parti écologiste obtient 6,4 % des voix et monte en puissance tout comme les partis d’extrême-droite. Le Parti des automobilistes (5,1 % des suffrages) occupera huit sièges dans la Chambre basse, les Démocrates suisses (2,8 %) cinq sièges et la Lega dei Ticinesi fera son apparition avec deux sièges. Le Parti chrétien-social fait son entrée et ne perdra son siège qu'en 2015, tout comme l'Union démocratique fédérale, scission du Parti Républicain qui se positionne sur la droite protestante conservatrice.

Au Conseil des États, sur , le PSS perdit deux sièges avec 3 mandats, le PRD en gagna quatre (18), le PDC en perdit trois (16), l'UDC resta stable (4), l'Alliance des indépendants et le Parti libéral suisse conservèrent leurs mandats respectifs. La Lega dei Ticinesi fait son entrée à la chambre haute avec un mandat.

Législature 1991-1995

Notes et références

Voir aussi 
 Élections fédérales suisses de 1987
 Élections fédérales suisses de 1995

Suisse fédérales
1991
Elections fédérales
Politique en octobre 1991